Eglantina Zingg nasceu em Caracas, Venezuela. Eglantina é uma atriz multifacetada e de televisão. Recentemente foi a anfitriã da terceira temporada de Project Runway Latin América ( GlitzTV ) e fez sua estreia em Secreto de Confesión filme com Juan Pablo Raba. O filme foi dirigido por Henry Rivero e produzido por Edgar Ramírez.

Eglantina começou sua carreira na televisão para ser a anfitriã para a MTV América Latina, onde apresentou o programa L'Gueveo onde teve a oportunidade de apresentar os MTV Video Music Awards América Latina e América Latina MTV Movie Awards.

Desde cedo Eglantina destacou-se como uma modelo profissional e sendo representada por agência de modelos Ford internacional. Tem desfilado nas passarelas de Milão, Paris, Madrid, Londres e nos Estados Unidos, Ásia e América Latina. Ela esteve na capa de Elle, Marie Claire, GQ, Maxim e Vogue e foi o rosto da Vivienne Westwood, Carolina Herrera e Roberto Cavali. Em 2011 Eglantina foi reconhecida como a "Ícone do Ano", foi a imagem da fragrância "Lady Million" por Paca Rabanne e foi escolhida como embaixadora oficial da Mercedes Benz Fashion Week em todo o mundo.

Uma parte de sua carreira no entretenimento, Eglantina fundadora do Proyecto Paz Latinoamérica, uma organização que tem como objetivo promover os valores dos jovens desde tenra idade por meio do esporte, da música e da cultura nas comunidades mais vulneráveis nas Américas. Desde a sua fundação para o sucesso da Tag Heuer tornou-se a patrocinadora oficial do Proyecto Paz Latinoamérica em 2014, para a Venezuela.

Eglantina frequentou a Universidade da Flórida - American University, e da Academia - A Academia de Música e Arte Dramática de Londres. Eglantina fala Espanhol, Inglês, Francês e Português fluentemente.

Ligações externas 
 
 
 
 Myspace Oficial
 
 
Blog de Lady Million

Modelos da Venezuela